Josef Fojtik (né le  à Ostrava, en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

En 2002-2003, il joue avec le Forge de Pittsburgh de la North American Hockey League.

La saison suivante, il joue dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Tigres de Victoriaville, puis avec les Wings de Danville de la United States Hockey League.

Entre 2004 et 2007, il joue avec plusieurs clubs de la République tchèque. Il joue dans trois ligues différentes, l'Extraliga (République tchèque), la 1. liga, puis la 2. Liga.

Lors de la saison 2007-2008, il revient en Amérique-du-Nord, alors qu’il joue dans la Ligue américaine de hockey, avec les Griffins de Grand Rapids, puis dans la Ligue internationale de hockey avec les Generals de Flint.

Il commence la saison suivante avec les Generals de Flint, puis il se joint au CRS Express de Saint-Georges de la Ligue nord-américaine de hockey.

Après avoir passé une saison en Autriche, il revient à l’automne 2010, avec le club de Saint-Georges-de-Beauce, qui s’appelle maintenant le Cool FM 103,5 de Saint-Georges. Pour des raisons personnelles, il quitte l'équipe le .

Plus tard dans la saison, il joue quelques matchs avec le SV Silz, puis avec le Hockey Club Egna de la Serie A2.

À l'été 2011, il signe avec le HC Nitra de l'Extraliga (Slovaquie) et le , il se joint au HC Dukla Trenčín. Il dispute également un match avec le TJ Valašské Meziříčí de la 2. Liga.

À l'automne 2012, il se joint au KS Cracovia Kraków du Championnat de Pologne de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Forge de Pittsburgh ||NAHL ||35 ||15 ||17 ||32 ||36 || || || || ||
|-
|2003-2004 ||Tigres de Victoriaville ||LHJMQ ||18 ||4 ||1 ||5 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Wings de Danville ||USHL ||25 ||1 ||5 ||6 ||43 ||7 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
| 2004-2005 ||HK Jestřábi Prostějov ||2. Liga ||31 ||21 ||11 ||32 ||143 ||16 ||5 ||5 ||10 ||20
|-
| 2004-2005||HC Havířov ||1. liga ||8 ||2 ||2 ||4 ||4 || || || || ||
|- 
| 2005-2006 ||HK Jestřábi Prostějov ||1. Liga ||32 ||9 ||6 ||15 ||117 || || || || ||
|- 
| 2005-2006 ||HC Zlín ||Extraliga tchèque ||2 ||0 ||0 ||0 ||25 || || || || ||
|- 
| 2005-2006 ||HC Oceláři Třinec ||Extraliga tchèque ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 || || || || ||
|-
| 2006-2007 ||HC ZUBR Přerov ||2. Liga ||9 ||6 ||5 ||11 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007||VSK Technika Brno ||2. Liga ||34 ||23 ||14 ||37 ||114 ||8 ||2 ||6 ||8 ||31
|-
|2006-2007||HK Jestřábi Prostějov ||1. Liga ||0 ||0 ||0 ||0 ||0 ||6 ||2 ||1 ||3 ||0
|- 
|2007-2008 ||HK Jestřábi Prostějov ||1. Liga ||5 ||2 ||0 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||13 ||0 ||2 ||2 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Generals de Flint ||LIH ||63 ||28 ||21 ||49 ||68 ||5 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
|2008-2009 ||Generals de Flint ||LIH ||39 ||19 ||17 ||36 ||45 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||CRS Express de Saint-Georges ||LNAH ||12 ||8 ||6 ||14 ||4 ||11 ||7 ||3 ||10 ||16
|-
|2009-2010 ||SV Silz ||Kärntner Elite Liga ||25 ||52 ||24 ||76 ||213 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 ||Cool FM 103,5 de Saint-Georges ||LNAH  ||15 ||8 ||9 ||17 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 ||SV Silz ||Kärntner Elite Liga ||8 ||23 ||6 ||29 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011||Hockey Club Egna ||Serie A2 ||3 ||5 ||1 ||6 ||8 ||6 ||3 ||0 ||3 ||24
|- 
|2011-2012 ||HC Nitra ||Extraliga (Slovaquie) ||32 ||10 ||8 ||18 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012||HC Dukla Trenčín ||Extraliga (Slovaquie) ||5 ||0 ||4 ||4 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2011-2012 ||TJ Valašské Meziříčí ||2. Liga ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||KS Cracovia Kraków ||Pologne ||33 ||20 ||17 ||37 ||73 ||16 ||12 ||3 ||15 ||32
|-
|2013-2014 ||KS Cracovia Kraków ||Pologne || 9|| 3|| 3|| 6|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || HC Novy Jicin || 2.liga || 6|| 5|| 3|| 8|| 35|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 ||KS Cracovia Kraków ||Pologne || 23|| 16|| 17|| 33|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Americans d'Allen || ECHL || 25 || 4 || 3 || 7 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || SV Silz ||  || 17 || 25 || 11 || 36 || 76 || - ||  -||  - || - || -
|-
| 2016-2017 || TJ Valašské Meziříčí ||2. Liga || 32 || 18 || 11 || 29 || 90 || 6 || 1 || 3 || 4 || 4
|-
| 2017-2018 || HC Poruba || 2.liga || 36 || 19 || 18 || 37 || 92 || 6||0 || 3||3 || 32
|-
|2018-2019 || HC Poruba || 1.Liga || 23 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || SHK Hodonín || 2.Liga || 2 || 1 || 1 || 2 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || HC Valasske Mezirici || 2.Liga || 4 || 1 || 5 || 6 || 0 || 8 || 0 || 0 || 0 || 16
|-

Trophées et honneurs personnels 
Championnat de Pologne de hockey sur glace
 2012-2013 : remporte le championnat des séries avec le KS Cracovia Kraków.

Références 

Naissance en septembre 1984
Joueur tchèque de hockey sur glace
Joueur des Tigres de Victoriaville
Joueur du HC Havířov
Joueur du HC Zlín
Joueur du HC Oceláři Třinec
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Generals de Flint
Joueur du CRS Express de Saint-Georges-de-Beauce
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges
Joueur du HK Nitra
Joueur du HC Dukla Trenčín
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Egna
Joueur des Americans d'Allen